Wellsville (Kansas)
 Wellsville (Missouri)
 Wellsville (New York)
 Wellsville (village, New York)
 Wellsville (Ohio)
 Wellsville (Pennsylvanie)
 Wellsville (Utah)

Homonymie de localités aux États-Unis